Saianesi – abitanti di Rodengo-Saiano
Saianesi – abitanti di Saiano